

Cinema 
Fat Chance Films – casa di produzione cinematografica statunitense

Letteratura
Bella da morire (Fat Chance) – romanzo di Lesléa Newman

Musica 
Fat Chance – gruppo musicale
 Fat Chance – album di Paul Heaton del 2001